Moste je ime več naselij, teritorialnih enot, ustanov in objektov:

v Sloveniji 
 Moste pri Komendi, občina Komenda
 Moste, naselje v občini Žirovnica
 Moste, mestni predel/četrt in četrtna skupnost (Četrtna skupnost Moste) v Ljubljani
 Moste, dvorec v Mostah (Ljubljana)
 nekdanja ljubljanska občina Moste-Polje
 Gimnazija Moste, Ljubljana
 Hidroelektrarna Moste na reki Savi
Industrijska cona Moste v Ljubljani
Termoelektrarna-toplarna Moste v Ljubljani
Železniška postaja Ljubljana Moste (tovorna)

v Avstriji 
 Moste (nem. Brugg), mestna občina Šmohor-Preseško jezero, Avstrijska Koroška

Glej tudi 
 Mostec (razločitev)
 Hidroelektrarna Moste